El acrónimo NBC puede referirse a:

Cadenas de radio y televisión 
 National Broadcasting Company, una cadena de radio y televisión en los Estados Unidos.
 Nagasaki Broadcasting Company, empresa de televisión de Japón.
 Namibian Broadcasting Corporation, empresa de radiotelevisión de Namibia.
 Nation Broadcasting Corporation, empresa de radiotelevisión de las Filipinas.

Organizaciones 
 Nabisco, anteriormente conocido como "National Biscuit Company".
 National Ballet of Canada.
 National Bank of Canada.
 National Baptist Convention.
 National Baseball Congress, una organización de ligas estadounidenses.
 National Bedding Company, un fabricante de colchones actualmente conocido como "Serta International".
 National Billiard Council, actualmente conocido como el "Billiard Congress of America".
 National Bus Company, un operador de autobuses nacionalizados en el Reino Unido que existió desde 1969 hasta 1988.
 National Business Center, un proveedor de servicios para el Departamento del Interior de los EE.UU.
 Naval Base Coronado, una instalación de la Marina de los EE.UU.
 Neotropical Bird Club, un club ornitológica en el Reino Unido.
 Nippon Bass Club, un club para bajos de la pesca en Japón.

Educación 
 Nazarene Bible College, un colegio que enseña la Biblia a los estudiantes de Colorado Springs, Colorado.

Otros 
 Next Byte Codes
 Natural Born Chaos
 Neal S. Blaisdell Center, una sala de concierto en Honolulu, Hawái.
 Nuevo Banco Comercial, banco uruguayo.

Siglas